Gli Island Games 1987 (it. Giochi delle Isole 1987), seconda edizione della competizione, si svolsero sull'isola di Guernsey dal 10 al 17 settembre 1987.

Medagliere

Sport

Collegamenti esterni
 

Sport nel 1987
Island Games